Frankenberg (Eder) – città dell'Assia
 Frankenberg/Sa. – città della Sassonia